До́лжицы — деревня в Плюсском районе Псковской области. Входит в городское поселение Плюсса.

География 
Деревня расположена на берегу реки Должанка (левый приток Чёрной), в 20 км к северо-западу от районного центра — посёлка Плюсса. В 3 км к западу от деревни находится озеро Долгое.

Население 

Численность населения деревни составляла 326 жителей по оценке на конец 2000 года

История 
Первое упоминание о деревне находится в платёжной книге 7006 (1497/98) года.
«Великого князя деревня Должыци Игнатовская Костянтинова да Ивашковская Ескина, соха, а оброку и за хлеб полтина Ноугородцкая, опроче обежного, а корму 13 денег с четверетцею.»

До 1 января 2006 года деревня входила в состав ныне упразднённой Должицкой волости в качестве её административного центра. До 2015 года — входила в Плюсскую волость, до 1995 года — в Плюсский сельсовет.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Плюсского района